-{LMC}- може да се односи на:

-{LMC}- - Велики Магеланов облак (од -{Large Magellanic Cloud}-)
-{CCL16}- - врста цитокина